The Break ist der Titel folgender Werke:
 The Break, Originaltitel von Gefährliche Stunden in Dartmoor, britischer Spielfilm von Lance Comfort (1962)
 The Break (1995), US-amerikanischer Spielfilm von Lee H. Katzin (1995)
 The Break (2003), US-amerikanischer Fernsehfilm von John Stockwell (2003)
 The Break (Fernsehserie) (La Trêve), belgische Fernsehserie

Siehe auch:
 BRK, Begriffsklärung
 Break, Begriffsklärung